Жукалюк — українське прізвище, походить від імені Антон.

Відомі носії 
 Марія Жукалюк (1939) — українська радянська діячка, ланкова колгоспу «Світанок» Ківерцівського району. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Микола Жукалюк (1932) — служитель, адміністратор та історик Церкви адвентистів сьомого дня, видавець, редактор, журналіст, письменник.

Українські прізвища
Прізвища на -юк